21-й чемпионат мира по биатлону среди мужчин прошёл с 20 по 25 февраля 1985 года в Рупольдинге (ФРГ). Соревнования среди женщин прошли с 21 по 24 февраля 1985 года в Эге (Швейцария).

Таблица медалей

Общая

Мужчины

Женщины

Мужчины

Спринт 10 км

Индивидуальная гонка на 20 км

Эстафета 4 Х 7,5 км

Женщины

Спринт 7,5 км

Индивидуальная гонка на 10 км

Эстафета 3 Х 5 км 

Международные спортивные соревнования в Рупольдинге
Чемпионаты мира в ФРГ
Чемпионаты мира в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 1985 году
Февраль 1985 года
Международные соревнования по биатлону в Швейцарии